Citrus steht für:
 Citrus, botanischer Name der Gattung Zitruspflanzen
 Citrus (Griechenland), antike Stadt in der römischen Provinz Macedonia
 Titularbistum Citrus in Griechenland
 Citrus County in Florida, USA
 Citrus (Manga), Mangareihe der Zeichnerin Saburouta (ab 2012)
 Citrus (Testframework), Testumgebung für die Softwareentwicklung

Siehe auch: